Mitridate di Cio è il nome con cui sono conosciuti tre principi della città di Cio:
Mitridate I di Cio;
Mitridate II di Cio;
Mitridate III di Cio, poi Mitridate I del Ponto.

Pagine correlate 
 Mitridate